Андрей Георгиевич Браун (14 февраля 1937, Черниговская область, СССР — 4 июня 2022, Байройт, Германия) — советский и казахстанский государственный деятель. Герой Социалистического Труда (1991), руководитель Целиноградской (Акмолинской) области с 1986 по 1997 год.

Биография 
Родился 14 февраля 1937 года в селе Рундивизия Черниговской области Украинской ССР. Немец. Отец — Георг Браун — работал плотником в колхозе, в 1936 году был репрессирован. Мать — Мария-Шарлоте.

Образование 
 1958 — Акмолинский зооветеринарный техникум
 1965 — Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова (заочно), учёный-зоотехник
 1994 — кандидат сельскохозяйственных наук. Тема диссертации: «Продуктивные качества и биологические особенности скота молочных пород Северного Казахстана»

Трудовая деятельность 
 1958—1961 — зоотехник в подсобном хозяйстве в Купчановке
 1961—1967 — зоотехник, главный зоотехник совхозв «Капитоновский» Макинского района Целиноградской области
 1967—1973 — директор совхоза «Сочинский», совхоза имени Карла Маркса Атбасарского района Целиноградской области
 1973 — начальник управления сельского хозяйства Атбасарского района Целиноградской области
 1973—1982 — первый секретарь Краснознаменского райкома Компартии Казахстана
 1982—1986 — первый заместитель председателя Целиноградского облисполкома, председатель агропромышленного Совета агропромобъединения
 1986 – исполняющий обязанности председателя Кокчетавского облисполкома
 1986—1991 — первый секретарь Целиноградского обкома Компартии Казахстана
 1990—1992 — председатель Целиноградского облсовета
 1992—1997 — глава администрации, аким Целиноградской (с 1992 года — Акмолинской) области
 1997 — советник Президента Республики Казахстан
 С 1997 — пенсионер. Проживал в городе Байройт (ФРГ)

Общественная деятельность 
 1961—1991 — член КПСС
 1980—1984 — Депутат Верховного Совета Казахстана 10-го созыва
 1987—1989 — Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва
 1989—1991 — Народный депутат СССР
 1990—1992 — Депутат Верховного Совета Казахстана 12-го созыва

Награды 
 1991 — Герой Социалистического Труда
 1980, 1991 — орден Ленина
 1972, 1976 — орден Трудового Красного Знамени
 1997 — орден «Достык»

Публикации 
Автор книг «Советы рыболову» (1994 г., в соавт.), «Моя жизнь» (2002 г.).

Семья 
Жена – Браун Ирина Никодимовна

Имеет четырёх дочерей (Ольга, 1964 г.р., Лидия, 1967 г.р., Ирина, 1970 г.р., Анна, 1972 г.р.)

Примечания

Ссылки 
 Люди Егиндыкольского района 

Первые секретари Целиноградского обкома КП Казахстана
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Казахской ССР
Акимы Акмолинской области
Председатели Кокчетавского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Делегаты XIX конференции КПСС